

Cinema e televisione 
 Tranello (Mantrap) – film del 1926 diretto da Victor Fleming ispirato all'omonimo romanzo di Sinclair Lewis
 The Mantrap – film del 1943 diretto da George Sherman
 Mantrap – film del 1953 diretto da Terence Fisher
 Man-Trap – film del 1961 diretto da Edmond O'Brien
 Mantrap – film del 1983 diretto da Julien Temple
 ManTrap – episodio della prima stagione di Le avventure di Black Beauty

Geografia 
 Mantrap Township – township della contea di Hubbard, nel Minnesota (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Avventure al Canada (Mantrap) – romanzo di Sinclair Lewis del 1926